Светёлка (помещение) — небольшая комната, обычно в верхней части жилья.
 Светёлка (гора) — гора в Самарской области.
 Светёлка (река) — река в России, протекает в Смоленской области.